Marie Francouzská (1198- 18. srpna 1224) byla brabantská vévodkyně z dynastie Kapetovců.

Život 
Marie se narodila jako dcera francouzského krále Filipa Augusta a Anežky Meránské. Manželství jejích rodičů bylo poněkud skandální. Král Filip byl totiž v době, kdy uzavřel sňatek s dcerou meránského vévody, již tři roky ženat. Manželka Ingeborg byla však ode dvora zapuzena. Na základě interdiktu papeže Inocence III. byl král ochoten v květnu roku 1201 předložit své rodinné poměry koncilu v Soissons a na dvůr se vrátila zapuzená dánská princezna. Anežka odešla na hrad v Poissy, kde při porodu syna Tristana v červenci 1201 zemřela.

Ze tří dětí krále a Anežky přežila dcera Marie a syn Filip Hurepel, které papež 2. listopadu 1201 uznal královými dědici. O pět let později byla Marie zasnoubena s namurským markrabětem Filipem, který se zásnubami a předáním svých neteří vykoupil z francouzského zajetí. Svatba dívenky a zralého muže proběhla pravděpodobně roku 1210. O dva roky později Filip zemřel na úplavici.

Roku 1213 byla mladá vdova znovu provdána, stala se druhou manželkou ovdovělého brabantského vévody Jindřicha. Mezi manžely byl více než třicetiletý rozdíl a Marie dala manželovi dvě dcery. Zemřela pravděpodobně roku 1224 a byla pohřbena v kostele sv. Petra v Leuvenu.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Francouzské princezny
Brabantské vévodkyně
Pohřbení v kostele sv. Petra v Lovani
Narození v roce 1198
Úmrtí 18. srpna
Úmrtí v roce 1224
Ženy